Ferdinand Kastilský může označovat různé kastilské (či španělské) panovníky a šlechtice:
 Ferdinand Ansúrez († 929) – hrabě kastilský
 Ferdinand González (910–970) – hrabě kastilský a álavský
 Ferdinand I. Kastilský (po 1016–1065) – zakladatel kastilského království
 Ferdinand Kastilský (1189–1211) – kastilský infant a následník trůnu
 Ferdinand III. Kastilský, zvaný Svatý (1199–1252) – král Kastilie a Leónu, sjednotitel těchto království
 Ferdinand Kastilský, také Ferdinand II. d'Aumale či Ferdinand II. z Aumale (1238–1260) – kastilský infant a hrabě z Aumale
 Ferdinand IV. Kastilský (1285–1312) – král Kastilie a Leónu a Galicie
 Ferdinand I. Aragonský (1380–1416) – regent kastilský
 Ferdinand II. Aragonský, označovaný jako Ferdinand V. Kastilský (1452–1516) – král aragonský, sicilský, kastilský, neapolský, sardinský a navarrský

následující králové v posloupnosti
 Ferdinand VI. (1713–1759) – španělský král
 Ferdinand VII. (1784–1833) – španělský král

Související rozcestníky 
 Ferdinand Aragonský

Rozcestníky - panovník